Матей Халуш (; ) — чешский футболист, защитник шведского клуба «Мальмё» и сборной Чехии, выступающий на правах аренды за нидерландский «Гронинген».

Клубная карьера 
Халуш — воспитанник клубов «Яблонец», Богемианс 1905, пражской «Спарты» и «Пршибрам». 28 ноября 2015 года в матче против столичной «Славии» он дебютировал в Первой лиге, в составе последнего. Летом 2017 года Халуш перешёл в «Славию», но для получения игровой практики был отдан в аренду в «Млада-Болеслав». 10 сентября в матче против «Зброёвки» он дебютировал за новую команду. 16 сентября в поединке против «Словацко» Матйе забил свой первый гол за «Младу-Болеслав». В начале 2019 года Халуш на правах аренды вернулся в «Пршибрам».

Летом 2019 года Халуш перешёл в «Слован Либерец». 18 августа в матче против «Карвины» он дебютировал за новый клуб.

В январе 2023 года перешёл на правах аренды в нидерландский «Гронинген».

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Чехии Халуш принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против Словении, Бельгии и Германии.

В 2015 году в составе юношеской сборной Чехии Халуш принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах Швеции, Португалии, Грузии и Англии.

16 ноября 2022 года в товарищеском матче против сбороной Фарерских островов дебютировал за сборную Чехии, выйдя на замену на 85-й минуте. Матч завершился победой чехов со счётом 5:0.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Мальмё» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Гронинген»